James Bowie peut désigner :
 James Bowie (1789-1869), un botaniste anglais ;
 James (Jim) Bowie (1796-1836), un pionnier américain et soldat.